Fallhaus bezeichnete im Oberdeutschen generisch das meist einsam gelegene Haus des Abdeckers, seltener auch die Wohnung des Scharfrichters und ist als Name meist kleiner Siedlungsplätze erhalten:

 Fallhaus (Absberg), Einöde des Marktes Absberg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Fallhaus (Altdorf bei Nürnberg), Einöde der Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Fallhaus (Ansbach), ehemaliger Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Fallhaus (Bühlertann), im Hauptort aufgegangener Wohnplatz der Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Fallhaus (Feuchtwangen), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Fallhaus (Insingen), Einöde der Gemeinde Insingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Fallhaus, anderer Name von Schnackenbach (Wüstung), Ortswüstung in der Gemarkung von Hellmitzheim, Stadt Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern 
 Fallhaus (Mailach), Wüstung der ehemaligen Gemeinde Mailach, heute Ortsteil des Marktes Lonnerstadt, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Fallhaus (Markt Erlbach), Einöde von Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Fallhaus, andere Bezeichnung des Wohnplatzes Röschbühl, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Fallhaus (Schrozberg), Wohnplatz im Ortsteil Riedbach der Stadt Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Fallhaus (Wassertrüdingen), Einöde der Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Fallhaus (Windsbach), ehemalige Einöde von Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern, heute darin aufgegangen

Siehe auch:
 Fallmeisterei – Synonym zu Fallhaus
 Fallhütte